Lori McNeil (ur. 18 grudnia 1963 w San Diego) – amerykańska tenisistka występująca w profesjonalnych rozgrywkach przez ponad 20 lat. Reprezentowała Stany Zjednoczone w Fed Cup, Pucharze Wightmana i w Pucharze Federacji juniorek.

Kariera tenisowa 
McNeil rozpoczęła starty w rozgrywkach WTA Tour od 1981 roku. Występy singlowe zakończyła osiemnaście lat później, a deblowe kontynuowała jeszcze do 2002 roku. W całej karierze wygrała 10 turniejów singlowych, 33 deblowe i jeden w grze mieszanej – jedyne zwycięstwo wielkoszlemowe podczas French Open w 1988 (w parze z Jorgem Lozano). Najwyższą pozycję w rankingu gry pojedynczej (9. miejsce) osiągnęła podczas notowania 4 lipca 1988, a najwyższą pozycję w deblu (4. miejsce) podczas notowania 9 listopada 1987.

Amerykańska tenisistka aż dziewięciokrotnie wystąpiła w finałach w grze pojedynczej i podwójnej podczas jednego turnieju. Tylko raz jednak wygrała rywalizację w obu konkurencjach. W czerwcu 1993 roku w Birmingham w meczu mistrzowskim w singlu pokonała swoją wielokrotną partnerkę deblową Zinę Garrison-Jackson 6:4, 2:6, 6:3, a w deblu w parze z Martiną Navrátilovą ograły Pam Shriver i Elizabeth Smylie 6:3, 6:4.

Największe sukcesy odnosiła w turnieju w Oklahoma City, w którym aż dziewięć razy wystąpiła w finałach: cztery w grze pojedynczej (jeden tytuł) i pięć w podwójnej (trzy trofea) oraz w Birmingham – występ w sześciu finałach: po trzy w singlu i deblu (po dwa zwycięstwa).

McNeil znana jest ze zwycięstw odniesionych nad liderką rankingu singlowego, wielokrotną mistrzynią wielkoszlemową, multimedalistką olimpijską, Steffi Graf. W 1992 McNeil pokonała Niemkę wynikiem 7:5, 6:4 podczas pierwszej rundy Mistrzostw WTA. Następnie, w 1994 roku ponownie pokonała Graf wynikiem  7:5, 7:6(5) podczas pierwszej rundy Wimbledonu.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Turniej Australian Open odbył się dwukrotnie w 1977 roku (styczeń i grudzień), za to nie został rozegrany w 1986.

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 21 (10–11)

Gra podwójna 65 (33–32)

Gra mieszana 4 (1–3)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Występy w turnieju WTA Doubles Championships

Turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza 1 (1-0)

Gra podwójna 1 (1-0)

Przypisy

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1963
Ludzie urodzeni w San Diego
Triumfatorki French Open